Francisco Coello ist der Name folgender Personen:

* Francisco Coello (Geograph) (1822–1898), spanischer Geograph 
 Francisco Coello de Portugal (1926–2013), spanischer Architekt 

Siehe auch:
 Francisco Coelho